Una linterna, palabra proveniente del Latín lanterna, en arquitectura, es un elemento en forma de tubo dispuesto como remate sobre una cúpula, que mediante huecos permite la iluminación y la ventilación del espacio interior del edificio. Su papel es parecido al del oculus, aunque está peor protegido de la intemperie.

Cuando la linterna no se apoya en una cúpula sino que es directamente una torre de iluminación parte de la cubierta, se habla de tiburio o torre-linterna. La linterna también se ha usado como elemento puramente ornamental, despojada de cualquier utilidad práctica, y parece en las distintas arquitecturas historicistas usada como remate en azoteas, torres y pináculos.

Características 
De planta circular o poligonal, se abre al interior directamente sobre la cúpula, sin otra estructura que la sostenga. Su función es dar luz a la cúpula, a través de paredes verticales sobre las cuales se abren ventanas; por esta razón, y por su similitud de forma, se las llama "linterna". Una segunda función era que, al tender el aire caliente a subir, hacían una función de tiro de chimenea sacando el calor y humo de las velas de la bóveda.

Sobre la parte superior de la linterna se instala habitualmente, en edificios de tipo religioso, una cruz, símbolo del cristianismo.

Las linternas normalmente son pequeñas en relación con las cúpulas que las soportan. Sin embargo, en edificios importantes, basílicas y catedrales, son verdaderos tempiettos e incluso algunos de ellos son accesibles, a través de la estructura de la cúpula, siendo verdaderos miradores, como Santa María del Fiore de Florencia. En otros casos, su tamaño relativo en relación con la cúpula, como en las romanas basílica de San Pedro o Sant'Ivo alla Sapienza adquiere gran importancia compositiva, llegando incluso a enmascarse los arranques de las propias cúpulas para realzar su papel.

Historia 
A partir del Renacimiento, cuando se mejoró la técnica para construir las cúpulas, los artistas comenzaron a pensar formas y soluciones originales para las linternas, dándoles la máxima importancia como elementos distintivos que se destacan en el cielo. Uno de sus introductores fue Francesco Borromini, con sus linternas famosas por su desarrollo en espiral.

Galería de imágenes

Véase también 
 Óculo

Referencias

Enlaces externos 

Elementos arquitectónicos
Lámparas de ahorro de energía